Tritsch Tratsch (m.; Geplauder, Geschwätz) steht für

 Tritsch Tratsch (Fernsehsendung), eine Sendung des ORF, moderiert von Josef Kirschner
 Tritsch-Tratsch (Zeitung), österreichische satirische Zeitung, gegründet von Ottokar Franz Ebersberg
 Tritsch-Tratsch-Polka (1858), von Johann Strauss (Sohn)
 Der Tritschtratsch (1833), Posse von Johann Nestroy